Азрыпщ (), до 1992 года, а также по сей день в Грузии — Клдиани () — село . Высота над уровнем моря составляет 380 метров.

Население 
По данным 1959 года в селе Клдиани жило 257 жителей, в основном армяне. В 1989 году в селе проживало 138 человек, также в основном армяне.

История 
Клдиани переименован в Азрыпщ согласно Постановлению ВС Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года. По законам Грузии продолжает носить название Клдиани.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гагрского муниципалитета